Császár Károly  (1842–1891) bölcsész, főreáliskolai tanár, piarista rendi szerzetes
 Császár Károly (1887–1968) irodalomtörténész, esztéta, szerkesztő
 Császár Károly (1906–1979) református lelkész, esperes